Trametes of elfenbankje is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Polyporaceae. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd voor het eerst in 1836 geldig gepubliceerd door Elias Magnus Fries.

Kenmerken

Uiterlijke kenmerken 
Een belangrijk kenmerk van de Trametes-soorten is het gebrek aan scheiding van vlees en de poriën die in het vlees lijken te zijn verzonken: de buisvormige trama loopt soepel over in de trama van de hoed en kan er niet uit worden verwijderd. Het vlees is witachtig. Het sporenpoeder is wit. De bovenzijde is meestal gezoneerd, het oppervlak van de lichte soort wordt niet zelden groen gekleurd met de leeftijd door algengroei. De Trametes-soorten vormen vruchtlichamen zonder steel die console-achtig, schijfvormig tot halfcirkelvormig op het substraat groeien.

Microscopische kenmerken 
De hyfen vormen gespen.

Ecologie 
Ze groeien saprotroof op dood hout. Ze produceren witrot in het aangetaste hout, omdat ze behoren tot de lignineafbrekende schimmels.

Belang 
Trametes-soorten zijn uitgesloten als eetbare paddenstoelen vanwege hun taaie, kurkachtige consistentie. Als houtvernietigers zijn ze economisch zelden van betekenis. 

Het vlinderelfenbankje wordt af en toe gebruikt in bloemstukken vanwege het decoratieve ontwerp. Het vlinderelfenbankje wordt in de traditionele Chinese geneeskunde beschouwd als een belangrijke medicinale paddenstoel. 

In het verleden werden elfenbankjes, samen met andere soorten paddenstoelen, gebruikt om mycoholz te maken voor de productie van potlood.

Vergelijkbare soorten 
Andere soortgelijke paddenstoelen worden ook vaak Trametes genoemd, omdat ze vroeger tot hetzelfde geslacht werden gerekend of omdat ze erg op de echte Trametes-soorten lijken. Deze omvatten bijvoorbeeld de kraakbeenachtige elfenbank Antrodiella semisupina, de rood wordende elfenbank Daedaleopsis confragosa en de zich uitbreidende elfenbank Donkioporia expansa. Meer recentelijk is de hertenkleurige elfenbank Trametopsis cervina afgesplitst.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 195 soorten (peildatum maart 2023):

Polyporaceae
Schimmelgeslacht